Beira désigne :
Beira, nom d'une région et ancienne province historique du Portugal, qui a été subdivisée en trois provinces pendant la Deuxième République portugaise, réforme qui pourtant n'a jamais abouti administrativement :
Beira Alta
Beira Baixa 
Beira Litoral
 Prince de Beira, titre réservé aux héritiers de la couronne, au Portugal, et porté actuellement par le successeur immédiat des chefs de la maison royale portugaise, Ducs de Bragance
 Beira, ville portuaire du Mozambique
 Beira, mère des dieux et déesses dans la mythologie celtique d'Écosse
 Beira, (Dorcatragus megalotis), espèce d'antilope

Homonymie de toponyme